Por «calle de San Francisco» o «calle San Francisco» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle San Francisco de la ciudad española de Alicante;
la calle de San Francisco de la ciudad española de Bilbao;
la calle de San Francisco de la ciudad española de Pamplona;
la calle San Francisco de la ciudad española de Puerto Real;
la calle de San Francisco de la ciudad española de San Sebastián; y
la calle de San Francisco de la ciudad española de Vitoria.